Anand Pillay  ist der Name folgender Personen:

* Anand Pillay (Logiker) (* 1951), britischer Logiker
 Anand Pillay (Polizist), südafrikanischer Polizeigeneral